Ероес де ла Револусион има више значења:

 Ероес де ла Револусион (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ероес де ла Револусион, Ла Тамаулипека (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику